Трущобы:

 Трущобы — жилой массив с высокой плотностью спонтанной застройки городской местности.
 «Трущобы» — художественный фильм.